Теория волн плотности (теория Линя и Шу волн плотности) — теория, предложенная Ц. Линем и Ф. Шу  в середине 1960-х гг для объяснения спиральной структуры спиральных галактик. Данная теория представляет  идею долгоживущих квазистационарных волн плотности, представляющих участки диска галактики, обладающие повышенной плотностью (на 10-20% большей). Также данная теория была успешно применена к системе колец Сатурна.

Спиральные рукава галактики 

Первоначально астрономами рассматривалась идея о том, что спиральные рукава материальны по своей природе. Если бы данное предположение было верным, то спиральные рукава становились бы со временем всё более туго закрученными, поскольку вещество вблизи центра галактики вращается быстрее, чем вещество на краю галактики. Спустя лишь несколько оборотов рукава стали бы неотличимыми от остального диска.

Линь и Шу в 1964 предположили, что спиральные рукава не являются материальными образованиями, но представляют собой области повышенной плотности, напоминающие по сути идеи затор на дороге; машины двигаются сквозь подобный затор: в середине его плотность машин возрастает, причем сам затор практически не сдвигается по дороге по сравнению с движением машин. В галактике звёзды, газ, пыль  и другие компоненты двигаются сквозь волны плотности, подвергаются сжатию и покидают волну.

Обозначим как  скорость  вращения спиральных рукавов (следовательно, в неинерциальной системе отсчёта, вращающейся с угловой скоростью , спиральные рукава будут неподвижными). Звёзды не всегда находятся стационарно внутри рукавов, но вблизи определённого расстояния от центра Галактики — радиуса коротации  —  звёзды и спиральные рукава двигаются с одинаковыми скоростями.  Внутри радиуса коротации звёзды двигаются быстрее спиральных рукавов (), вне радиуса коротации звёзды двигаются медленнее спирального узора ().  Можно заметить, что в случае спирального узора, состоящего из m ветвей,  звезда на галактоцентрическом расстоянии R будет двигаться сквозь спиральную структуру с частотой . Следовательно, гравитационное взаимодействие  между звёздами может поддерживать спиральную структуру в случае, если частота, с которой звезда проходит через спиральные рукава, не превосходит эпициклическую частоту  звезды. Это означает, что существующая длительное время спиральная структура может существовать только между внутренним и внешним резонансами Линдблада, радиусы которых определяются из равенств   и .

Другие приложения теории 
Теория волн плотности также объясняет ряд других наблюдательных данных о спиральных галактиках: упорядоченное расположение облаков нейтрального водорода, пылевых полос на внутренних краях спиральных рукавов, существование молодых массивных звёзд и областей ионизированного водорода в рукавах. Когда облака газа и пыли входят в волну плотности и подвергаются сжатию, темп звездообразования увеличивается, поскольку параметры некоторых облаков в подобных условиях удовлетворяют критерию гравитационной неустойчивости, и в результате коллапса облака формируют звёзды. Поскольку образование звёзд происходит не моментально, то молодые звёзды располагаются за волнами плотности. Горячие OB-звёзды ионизируют газ межзвёздной среды, создавая области ионизированного водорода. Такие звёзды обладают сравнительно малым временем жизни и прекращают существование раньше, чем покинут волну плотности. Более маленькие красные звёзды покидают волну плотности, в итоге распределяясь по всему диску галактики.

Система колец Сатурна 

Начиная с конца 1970-х гг, П. Голдрейх, Ф. Шу и другие астрономы применяли теорию волн плотности при исследовании колец Сатурна. Кольца Сатурна (в особенности кольцо A) содержат большое количество спиральных волн плотности, связанных с резонансами со спутниками Сатурна. Спиральные волны в кольцах Сатурна гораздо более туго закручены по сравнению со спиральными рукавами дисков галактик, что является следствием высокой  массы Сатурна по сравнению с массой колец. Миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила очень малые волны плотности, создаваемые спутниками Паном и Атласом  и резонансами более высоких порядков с массивными  спутниками Сатурна; также были обнаружены волны, меняющие форму со временем вследствие изменяющихся орбит Януса и Эпиметея.

Примечания 

 Bertin, Giuseppe.  2000.  Dynamics of Galaxies.  Cambridge: Cambridge University Press.
 Bertin, G. and C.C. Lin.  1996. Spiral Structure in Galaxies: A Density Wave Theory.  Cambridge: MIT Press.
 C.C. Lin, Yuan, C., and F.H. Shu, "On the Spiral Structure of Disk i Galaxies III. Comparison with Observations", Ap.J. 155, 721 (1969). (SCI)
 Yuan, C.,"Application of Density-Wave Theory to the Spiral Structure of the Milky Way System I. Systematic Motion of Neutral Hydrogen", Ap.J., 158, 871 (1969). (SCI)

Ссылки 
 Britannica.com: Density Wave Theory (galactic structure)
 Internet Encyclopedia of Science: Density Wave
 UOttawa FactGuru: Density Wave Theory

Галактическая астрономия
Внегалактическая астрономия